Dans la mythologie grecque, Égée est roi d'Athènes et père de Thésée. Son nom a notamment été donné :
 à la mer Égée, entre la Grèce de la Turquie, et subséquemment :
 à la plaque de la mer Égée, plaque tectonique située en Europe,
 au thème d'Égée, subdivision de l'Empire byzantin,
 à la Mer-Égée, ancien département français dont la préfecture était Zante,
 à la région Égéenne, en Turquie ;
 à Égée, tragédie grecque perdue d'Euripide ;
 Égée est une reine mythique des Amazones.
 Égée (en grec Aigai) est une cité antique à l'emplacement actuel de Yumurtalık (Turquie).

Sigles 

 Enabling Grids for e-Science ;
 Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (EGEE), une association française reconnue d'utilité publique.

Notes et références